Канољитас има више значења:

 Канољитас (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Канољитас (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику